

Patronyme
 Arthur Caplan
 Bruce Caplan
 Bryan Caplan
 David Caplan
 Elinor Caplan
 Lawrence S. Caplan
 Lizzy Caplan, actrice américaine (1982)
 Philip Caplan
 Philip J. Caplan

Pseudonyme 
 Jil Caplan, chanteuse française (1965)

Toponyme

Caplan, municipalité de la Gaspésie, au Québec, au Canada.
Rivière Caplan, un fleuve côtier se déversant sur la rive Nord de la baie des Chaleurs et coulant dans Saint-Alphonse et Caplan, dans la MRC de Bonaventure, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme